U-Boot-Museum nennt man ein technisches, militärgeschichtliches oder Schifffahrtsmuseum, das sich auf die Ausstellung von U-Booten spezialisiert.

Liste von U-Boot-Museen 

Aufgenommen sind auch einige allgemeine Museen mit bedeutenden Abteilungen, sowie Museumshäfen, U-Boot Denkmäler und Gedenkstätten mit ausgestellten Exponaten, welche nur von außen besichtigt werden können. Ebenso sind auch Tauchboote in dieser Liste enthalten.
Stand: August 2021

Siehe auch 
 Liste von Museen nach Themengebiet

U-Boot
!Museum
Museum, U-Boot
 U-Boot-Museum
!U-Boot-Museum